Ду́дкин — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Дудкин, Алексей Герасимович (1908—1984) — советский партийный деятель.
 
 Дудкин, Иван Иванович (1911—1989) — советский государственный и политический деятель, председатель Курского областного исполнительного комитета.
 
 Дудкин, Олег Борисович (1931—2013) — учёный-геолог, геохимик, лауреат премии имени А. Е. Ферсмана (1983).
 Дудкин, Пётр Иванович (1910—1973) — Герой Социалистического труда.

См. также